Лос Капомос има више значења:

 Лос Капомос (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Капомос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Капомос (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Капомос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Капомос (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику